Campos de concentración o de detención en o de los Estados Unidos puede referirse a:
 Campos de concentración en Estados Unidos para japoneses desde 1942 hasta 1948.
 Campos de concentración en Estados Unidos para inmigrantes irregulares desde 2018 hasta la actualidad.
 Centros clandestinos de detención de la CIA

Centro de detención de Guantánamo para terroristas desde 2001 hasta la actualidad.
 Centro de detención de Um Kasar para prisioneros de guerra desde 2003 hasta 2009.
 Centro de detención de Abu Ghraib para prisioneros de guerra desde 2003 hasta 2006.
 Centro de detención flotantes para prisioneros y terroristas, oficialmente ya desactivadas.